Corps Rhenania bezeichnet:
 Corps Rhenania ZAB in Braunschweig
 Corps Rhenania Bonn
 Corps Rhenania Freiburg
 Corps Rhenania Hamburg
 Corps Rhenania Heidelberg
 Corps Rhenania Straßburg
 Corps Rhenania Stuttgart
 Corps Rhenania Tübingen
 Corps Rhenania Würzburg